Vivian hace referencia a:
Archibald Vivian Hill, fisiólogo británico, premio Nobel de Medicina en 1922; 
Vivian Malone Jones, activista pro derechos civiles estadounidense; 
Vivian, lugar designado por el censo (CDP) ubicado en Dakota del Sur; o
Vivian, una demonio compañera de Mario en Paper Mario: The Thousand-Year Door.